Старший офицер:
 Старшие офицеры — часть офицерского состава (полковник / капитан 1-го ранга, подполковник / капитан 2-го ранга, майор / капитан 3-го ранга), см. :en:field officer.
 Старший офицер — старший помощник командира корабля.
 Старший офицер — должность в органах военного управления.

См. также 
 Штаб-офицер